Дварелішкяй (Йонішкіський район)
 Дварелішкяй (Паневежиський район)
 Дварелішкяй Пасваліський район, Дауєняйське староство)
 Дварелішкяй Пасваліський район, Пасваліське староство)
 Дварелішкяй (Расейняйський район)
 Дварелішкяй (Укмергський район)